Le tournoi de tennis de Milan 2002 s'est déroulé du 28 janvier au 4 février et a été remporté par l'Italien Davide Sanguinetti.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Lien interne 
 Saison 2002 de l'ATP

Liens externes 
 
 

Tennis masculin en 2002
ATP 2002
Sport en Italie en 2002
Tennis en janvier 2002
Tennis en février 2002